Борман может означать:

Фамилия 
Борман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Борман, Александр Владимирович (1902—1982) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Борман, Альберт (1902—1989) — один из высокопоставленных работников рейхсканцелярии Третьего рейха, брат Мартина Бормана.
 Борман, Владимир Алексеевич (1940—1986) — советский спортсмен и тренер по греко-римской борьбе.
 Борман, Георгий Григорьевич (1875 (или 1873)—1952) — сын Григория Николаевича Бормана, с 1899 года — директор товарищества «Жорж Борман».
 Борман, Герда (1909—1946) — дочь председателя Высшего партийного суда НСДАП Вальтера Буха и супруга Мартина Бормана.
 Борман, Григорий Николаевич (1837—1918) — основатель кондитерской компании и торговой марки «Жорж Борман».
 Борман, Иоганна (1893—1945) — надзирательница нескольких концентрационных лагерей Третьего рейха в период Второй мировой войны.
 Борман, Карл Фридрих (1796—1874) — генерал-адъютант бельгийского короля; изобретатель оружия.
 Борман, Линда (более известная как Линда Лавлейс; 1949—2002) — американская порноактриса.
 Борман, Мартин (1900—1945) — государственный и политический деятель Третьего рейха, глава НСДАП.
 Борман, Мартин Адольф — сын Мартина Бормана, католический священник.
 Борман, Рольф (1928—2007) — половой воспитатель из ГДР.
 Борман, Сузанне (род. 1979) — немецкая актриса.
 Борман, Фрэнк (род. 1928) — американский астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.

Топонимы 
 Борман — кратер на обратной стороне Луны.

Другое 
 Борман — шляхетский герб одноимённого рода.
 Борман — прозвище советского и российского футбольного тренера Валерия Овчинникова.

Примечания